Mpanda kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mpanda (kommun),

Tanzania 

 Mpanda (distrikt), Katavi, 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar